Ели мясо мужики () - концертний альбом російського панк-гурту «Король и Шут», записаний в клубі «Спартак» 16 червня 1999 року. Також він був випущений на відео. Сприяння записи надавали Ігор «панкер» Гудков та Олексій «Безстрашний» Дегі. На підставі цього виступу, а також виступи 10 жовтня 1999, був знятий кліп на пісню «Охотник». У 2003 році альбом був перевиданий з новою обкладинкою і відеокліпами.

Список композицій

Музиканти 

 Михайло Горшеньов (Горшок) — вокал
 Андрій Князєв (Князь) — вокал
 Яків Цвіркунов — гітара, бек-вокал
 Олександр Балунов (Балу) — бас-гітара
 Олександр Щигольов (Поручик) — барабани
 Марія Нефьодова (Маша) — скрипка
 Павло Сажинов — клавішні

Джерела інформації 

 Офіційний сайт гурту

Посилання 

 Сторінка альбому на офіційному сайті гурту 

Музичні альбоми 1999
Альбоми гурту Король и Шут
Панк-рок альбоми
Альбоми російських виконавців